

Ситово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Ситово () — община в Силістринській області.
 Ситово () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Ситово.
 Ситово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.